Стражица може бити:

 Општина Стражица, општина у Великотрновској области, Бугарска
 Стражица, град и седиште истоимене општине у Великотрновској области, Бугарска
 Стражица (Балчик), село у општини Балчик, Добричка област, Бугарска
 Стражица (Војник), насеље у општини Војник, Словенија